Лозице могу бити:

 Лозице, биљка
 Лозице (Випава), насељено мјесто у општини Випава, Горишка регија, Словенија
 Лозице (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република
 Лозице, више насеља у Пољској